Nobili appartenenti alla famiglia Sanvitale:
 Alessandro II Sanvitale  (1573–1646) 
 Alessandro III Sanvitale  (1645–1727) 
 Alessandro IV Sanvitale  (1731–1804)